Гунст — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гунст, Александр Иванович (1862—1939) — русский архитектор, надворный советник.
 Гунст, Анатолий Оттович (1858—1919) — русский архитектор, художник, преподаватель и актёр.
 
 Гунст, Игорь Анатольевич (1935—2014) — заслуженный архитектор России.
 Гунст, Иван Карлович (1831—1872) — русский архитектор и художник, отец А. И. Гунста.
 Гунст, Карл Иванович (1782—1856) — казанский купец, отец И. К. Гунста.
 Гунст, Отто Карлович (1834—1891) — русский архитектор, действительный статский советник.
 Гунст, Томас (род. 1959) — немецкий хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.